Lazek ist der Familienname von
 Heinz Lazek

Siehe auch:
 Łazek
 Łążek